Потреро де лос Санчез има више значења:

 Потреро де лос Санчез (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потреро де лос Санчез, Естасион Теча (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику